АГ Везер () — немецкая судостроительная компания, расположенная на реке Везер в Бремене. Компания сыграла важную роль в Первой мировой войне, создавая подводные лодки и надводные боевые корабли для Кайзеровских ВМС. 

В 1926 году вместе с другими восемью верфями образовала «Немецкую корабле- и машиностроительную компанию» («Дешимаг») (), при этом верфь в Бремене сохранила своё название.

История 
АГ Везер была основана 8 ноября 1843 года как «Чугунолитейные и машиностроительные заводы Вальтьена и Леонарда», позднее ставшая «Вальтьен и К°», с 1849 начинает строить одни из первых судов с паровым двигателем. 26 марта 1873 года АГ Везер первый важный заказ от Кайзермарине. С 1875 по 1881 годы было построено 11 канонерских лодок.

После этого заказа продолжилось строительство главным образом гражданских судов.

Ссылки 
 Peter Müller Die A.G-«Weser» in Bremen.
 АГ Везер на сайте Uboat.net 

Судостроительные компании
Судостроительные предприятия Германии